«Northern Star» () — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Мелані Чісхолм. В Британії реліз відбувся 18 жовтня 1999.

Список пісень

Чарти та сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мелані Чісхолм 

Альбоми Мелані Чісхолм
Музичні альбоми 1999
Альбоми Virgin Records
Дебютні альбоми 1999
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном